Бра́тское () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 63 человека. Почтовый индекс — 28061. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520385902.

Местный совет 
28061, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Травневое, ул. Октябрьская, 1

Ссылки 
 Братское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александрийского района